Плейденвурф () — фамилия немецких художников:

 Плейденвурф, Ганс (1420—1472) — немецкий художник;
 Плейденвурф, Вильгельм (1460—1494) — немецкий художник, сын Ганса Плейденвурфа.

Художественные династии